Инон има више значења:
 Инон (Вирџинија)
 Инон (Охајо)